Брауни — многозначный термин.
 Брауни — шоколадное пирожное.
 Брауни (фольклор) () — мифологическое существо.
 Kodak Brownie — семейство фотоаппаратов, выпускавшихся компанией Eastman Kodak в течение нескольких десятилетий, начиная с 1900 года.